Argelia ist der Name mehrerer Gemeinden:
 Argelia (Antioquia), Municipio im Departamento Antioquia, Kolumbien
 Argelia (Cauca), Municipio im Departamento Cauca, Kolumbien
 Argelia (Valle del Cauca), Municipio im Departamento Valle del Cauca, Kolumbien